Invasione dell'Albania o Occupazione dell'Albania

 Protettorato italiano dell'Albania
 Occupazione italiana dell'Albania (1939-1943)
 Occupazione tedesca del Regno d'Albania